Дюно де Шарнаж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюно де Шарнаж, Франсуа Иньяс (1679—1752) — французский юрист и историк, автор истории графства Бургундского.
 Дюно де Шарнаж, Франсуа-Жозеф (ум. 1765) — французский магистрат и историк.